Contea di Brown o Brown County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Brown (Dakota del Sud) 
 Contea di Brown (Illinois) 
 Contea di Brown (Indiana) 
 Contea di Brown (Kansas) 
 Contea di Brown (Minnesota) 
 Contea di Brown (Nebraska) 
 Contea di Brown (Ohio) 
 Contea di Brown (Texas) 
 Contea di Brown (Wisconsin)